Willem Beijerinck (1756-1808) 
Willem Beijerinck (1891-1960)